Lars Eriksson Stormhatt (1588-1657) – militare svedese
 Lars Eriksson Sparre (1590-1644) – militare e politico svedese
 Lars Eriksson i Bäck (1855-1925) – politico svedese
 Lars Eriksson (1926) – calciatore svedese
 Lars Gunnar Eriksson detto Lasse (1949-2011) – attore e scrittore svedese
 Lars Eriksson (1965) – calciatore svedese
 Lars-Börje Eriksson (1966) – sciatore alpino svedese
 Lars Eriksson (1970) – politico svedese
 Lars Eriksson (1980) – cantautore svedese